Usuk bezeichnet:
 Usuk (Insel, Mitersiorfik) (auch Inussulik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Usuk (Insel, Toornaarsuk), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Usuk (See), See im Distrikt Nuuk, Grönland